Passin peut désigner :
 Passin, la commune rurale du Burkina Faso.
 La localité de Passin dans le département de l'Ain en France